Grupp F i världsmästerskapet i fotboll för damer 2023 spelas mellan den 23 juli och 2 augusti 2023. Gruppen består av , ,  och playoff-C-vinnaren. De två bästa lagen går vidare till åttondelsfinal.

Tabell

Matcher

Frankrike mot Jamaica

{{Resultat med trupp|id=FRA-JAM
|nr       = 11
|bild     = 
|datum    = 23 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Sydney Football Stadium
|spelplats= Sydney, New South Wales, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Brasilien mot Panama

{{Resultat med trupp|id=BRA-PAN
|nr       = 13
|bild     = 
|datum    = 24 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Hindmarsh Stadium
|spelplats= Adelaide, South Australia, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Frankrike mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=FRA-BRA
|nr       = 28
|bild     = 
|datum    = 29 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Lang Park
|spelplats= Brisbane, Queensland, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Panama mot Jamaica

{{Resultat med trupp|id=PAN-JAM
|nr       = 29
|bild     = 
|datum    = 29 juli 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Perth Rectangular Stadium
|spelplats= Perth, Western Australia, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Panama mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=PAN-FRA
|nr       = 43
|bild     = 
|datum    = 2 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Sydney Football Stadium
|spelplats= Sydney, New South Wales, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Jamaica mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=JAM-BRA
|nr       = 44
|bild     = 
|datum    = 2 augusti 2023
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Melbourne Rectangular Stadium
|spelplats= Melbourne, Victoria, Australien
|publik   = 
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
}}

Källor 
 Fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll för damer 2023